LImpact X Division Championship è un titolo di wrestling professionistico di proprietà di Impact Wrestling, che debuttò il 19 giugno 2002 come evento pay-per-view ed è il titolo più vecchio nella storia di Impact Wrestling.

Storia 
Il primo lottatore ad aggiudicarsi il titolo fu A.J. Styles. 

Come in molti altri campionati di wrestling professionistico, il titolo (una cintura) viene vinto dopo una stipulazione di un match e, specialmente nei primi anni della sua storia il match di aggiudicazione di questo titolo è stato ospitato presso eventi svoltisi all'esterno della TNA come ad esempio quello del giugno 2002 che si è disputato a presso il Ring Of Honor. 
Nel 2012 l'allora General Manager Hulk Hogan aggiunse al titolo lOpzione C (Option C) che consiste nel fatto di rendere volontariamente vacante questo titolo in cambio della possibilità di sfidare il detentore del titolo TNA World Heavyweight Championship (oggi Impact World Championship).

Nel marzo 2017 la società TNA (Total Nonstop Action) cambiò il suo nome in Impact Wrestling (IW) per poi decidere di cambiare anche il nome del titolo e di aggiornare l'aspetto della cintura.

Storia del nome 
Nel corso degli anni il titolo subì dei cambiamenti del nome: NWA X Championship, NWA–TNA X Championship, NWA–TNA X Division Championship e TNA X Division Championship.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
 X Division
 Impact Wrestling
 TNA World Heavyweight Championship
 TNA World Tag Team Championship
 TNA Knockout's Championship
 Impact Grand Championship
 TNA King of the Mountain Championship
 TNA Knockouts Tag Team Championship
 TNA World Beer Drinking Championship

Collegamenti esterni 
 

Titoli di Impact Wrestling